

Lokalizacje 
 Szopa – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice

Postacie 
 Andrzej Szopa – polski aktor filmowy i teatralny
 Barbara Katarzyna Erber (z domu Szopa) – polska etnograf, historyczka sztuki ludowej, muzeolog, badaczka dziejów kultury materialnej
 Bożena Borys-Szopa – polska działaczka związkowa
 Jerzy Szopa – polski działacz państwowy, minister żeglugi, dyplomata, inżynier budownictwa okrętowego
 Leszek Szopa – dziennikarz
 Marcin Szopa (ur.  1995) – polski piłkarz ręczny, prawoskrzydłowy, od 2018 zawodnik Piotrkowianina Piotrków Trybunalski
 Zygmunt Szopa – polski urzędnik państwowy i samorządowiec

Pozostałe 
 szopa – potocznie parowozownia
 szopa – pomieszczenie gospodarcze
 szopa – zmierzwione (czasem umyślnie) włosy